Hoyo ist der Familienname folgender Personen:

 Dora del Hoyo (1914–2004), die erste Auxiliarnumerarierin des Opus Dei
 José Luis Hoyo (* 1977), venezolanischer Fußballschiedsrichter
 José Simón Azcona del Hoyo (1927–2005), honduranischer Politiker
 Josep del Hoyo (* 1954), spanischer Arzt, Ornithologe und Autor
 Ramón del Hoyo López (* 1940), Bischof von Jaén

Siehe auch:
 Hoyo de Manzanares, Gemeinde der Comarca Cuenca Alta del Manzanares in der Autonomen Gemeinschaft Madrid in Spanien
 Hoyo de Monterrey (deutsch: Tal von Monterrey), Zigarrenmarke aus Kuba